Засечный сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Засечный сельсовет — в Мокшанском районе Пензенской области.
 Засечный сельсовет — в Пензенском районе Пензенской области.